Берт Эйкрз (; 23 июля 1854, Ричмонд — 27 декабря 1918, Лондон) — британский фотограф и кинематографист, изобретатель первого в Великобритании киносъёмочного аппарата, первой любительской кинокамеры, заряжаемой киноплёнкой на свету, и кинопроектора.

Биография 
Родители Берта были из Великобритании. В 1895 году вместе с Робертом Полем он работал в Великобритании. Там он снял ранние фильмы Англии.

Эйкрз был принят в Королевское фотографическое общество () и 14 января 1896 года собрал свой аппарат «Кинеоптикон», с помощью которого показывал кинофильмы. Киноролик «Регата Хенли», отснятый Эйкрзом в 1894 году, считается первым в мире широкоформатным фильмом. В театре Алхамбра он выступил на сцене соло.

Фильмография 
 Арест карманника — 1895
 Обязанность семьи Ухлан — 1895
 Дерби — 1895
 Немецкий император идёт на захват — 1895
 Открытие Кильского канала — 1895
 Регата между Оксфордским и Кембриджском университетами — 1895
 Бушующее море — 1895
 Обувная фабрика на Лондон-стрит — 1895
 Том Мерри, комик — 1895
 Боксирующее кенгуру — 1896
 Бокс — 1896
 Танцующие девушки — 1896
 Гольф за 5 центов — 1896
 Грабители — 1896
 Приземление на воду — 1896
 Пьеро и его любовь — 1896
 Сад графства Суррей — 1896
 Регата Хенли — 1897
 Недружелюбный человек — 1897
 Бритон против Боура — 1900

Примечания 

Режиссёры немого кино